Whitty ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Whitty (1934–2017), kanadische Hochspringerin
 Allen Whitty (1867–1949), britischer Sportschütze und Offizier
 George Whitty, Musiker, Komponist und Musikproduzent
 Jeff Whitty (* 1971), US-amerikanischer Dramatiker und Drehbuchautor
 John Whitty (* 1977), englischer Snookerspieler
 Larry Whitty, Baron Whitty (* 1943), britischer Politiker und Gewerkschaftsfunktionär
 Lucinda Whitty (* 1989), australische Seglerin
 May Whitty (1865–1948), britische Schauspielerin

Siehe auch:
 Witty